Un scintillement est une perturbation de l'affichage d'un écran informatique;
 Scintillement (étoile);
 Pleurage et scintillement;
 Scintillements est un recueil de nouvelles de science-fiction d’Ayerdhal.